Mõisamaa − wieś w Estonii, gminie Jõgeva, w prowincji Jõgeva
 Mõisamaa − wieś w Estonii, w gminie Kohtla, w prowincji Virumaa Wschodnia
 Mõisamaa − wieś w Estonii, w gminie Märjamaa, w prowincji Rapla
 Mõisamaa − wieś w Estonii, w gminie Rakke, w prowincji Lääne Viru